Montegrosso kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Montegrosso, kommun, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Montegrosso d'Asti, kommun, Piemonte, Provincia di Asti, 

Robotskapade Italienförgreningar